Полтавское — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Полтавское — село в Егиндыкольском районе Акмолинской области.

Россия 
 Полтавское — посёлок в Гурьевском районе Калининградской области.
 Полтавское — посёлок в Краснознаменском районе Калининградской области.
 Полтавское — село в Курском районе Ставропольского края.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Полтавское — село в Красноперекопском районе.

Украина 
 Полтавское — село в Межевском районе Днепропетровской области.
 Полтавское — село в Амвросиевском районе Донецкой области.
 Полтавское — село в Троицком районе Луганской области.
 Полтавское — село в Лозовском районе Харьковской области.

См. также 
 Полтавская
 Полтавский